Steziwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Steziwka (Snjatyn), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn
 Steziwka (Swenyhorodka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka
 Steziwka (Tschyhyryn), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn